Warrensburg kan syfta på:

 Warrensburg, Illinois
 Warrensburg, Missouri
 Warrensburg, New York